Коргалидзе () — грузинская фамилия.

 Коргалидзе, Леван Отарович (род. 1980) — грузинский футболист.
 Коргалидзе, Отар Иванович (род. 1960) — советский и грузинский футболист.